Teemant steht für:
 Jaan Teemant  (1872–1941(?)), estnischer Anwalt und Politiker
 Kabinett Teemant